Yinostius is een geslacht van uitgestorven heterosteïde placodermen uit het Midden-Devoon, bekend van overblijfselen die in China zijn ontdekt.

Naamgeving
Het holotype IVPP V7142 werd in 1979 gevonden bij Wuding. Het bestaat uit de kop en het borstpantser. De typesoort Yinostius major werd in 1984 benoemd en beschreven door Wang Junqing en Wang Nianzhong. De geslachtsnaam eert de paleontoloog Yin Zanxun en verbindt diens naam met een gelatiniseerd Grieks ostinos, 'verbeend'. Het is dus geen spelfout voor 'Yinosteus', een 'verbetering' die in sommige latere publicaties wel opduikt. De soortaanduiding betekent 'de grotere'. In 2015 werd het opnieuw beschreven.

Beschrijving 
Yinostiu werd een anderhalve meter lang.
 
Dit geslacht is bekend van exemplaren daterend uit het Emsien van de regio Wuding van Yunnan, China. In algemene anatomie lijkt het sterk op de Europese geslachten, hoewel het van deze verschilt in zijn iets kleinere formaat, de vorm van zijn nekplaat en in verschillende lichaamsverhoudingen.

Fylogenie 
Yinostius is een lid van de familie Heterosteidae, die behoort tot de superfamilie Dunkleosteoidea. Het is een familielid van de gigantische Dunkleosteus, zoals te zien is in het onderstaande cladogram:

Placodermi